Hwang  – koreańskie nazwisko.

 Hwang Ui-jo (ur. 1992) – południowokoreański piłkarz
 Hwang Hee-chan (ur. 1996) – południowokoreański piłkarz
 Yi Hwang (1501–1570) – koreański filozof
 Hwang Kyo-ahn (ur. 1957) – polityk południowokoreański
 Hwang Jang-lee (ur. 1957) – koreański aktor i mistrz taekwondo

Koreańskie nazwiska